Вицорис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вицорис, Димитрис (1902—1945) — греческий художник XX века.
 Вицорис, Йоргис (1899—1954) — греческий актёр, троцкист-археомарксист и участник французского движения Сопротивления.